(1909-1980) est un acteur japonais ;
 Kōji Nakata (1939-) est un acteur de doublage japonais ;
 Kōji Nakata (1979-) est un footballeur japonais.